Der Nokia Grand Prix 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Essen. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 24. bis 30. Oktober 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Essen